Пятая холерная пандемия (также V пандемия холеры, , ) — исторически пятое по счёту взрывное распространение холеры на большие расстояния за пределами его традиционного распространения в Индии, которое произошло в течение 1881—1896 годов. Во время этой пандемии было доказана бактериальная природа холеры и выделен возбудитель V. cholerae.

Распространение пандемии 
Впервые пандемия началась не в Индии, а в Египте. Именно там, в Каире, в 1883 году выдающийся немецкий учёный Роберт Кох выделил из трупов умерших от холеры чистую культуру холерного вибриона и подробно описал возбудителя этого заболевания. Кох описал свои наблюдения:

Во время этой пандемии возбудитель холеры попал и в Южную Америку. В Чили в 1886 году, например, погибло от недуга 40 тысяч жителей страны. Вообще за XIX век от холеры, по разным оценкам, погибло более 10 млн жителей Земли.

Во время этой пандемии в конце 1885 года холера достигла Галичины, центральных и восточных земель Украины; известно, что в Галичине и на Буковине от холеры умерло в течение 1892—1894 годов 2300 человек. При этом на Украине летальность от холеры колебалась в пределах 36,8—44,9 % от всех заболеваний.

В это время выдающиеся учёные изучали холеру. В частности, во время эпидемии холеры в Бретани в 1883 году будущий Нобелевский лауреат, всемирно известный учёный Илья Ильич Мечников с двумя помощниками, докторами П. Латами и Ж. Жюпилем, решились на эксперимент по самозаражению. Так он хотел подтвердить правоту Г. Коха, который считал, что открытый им вибрион порождает эту грозную болезнь. Мечников и Латами не заболели, но Жюпиль не только заболел, но и в итоге умер от холеры. В 1888 году выдающийся микробиолог Николай Федорович Гамалея на себе и своей жене испытал безопасность предложенной им для профилактики холеры оральной вакцины из убитых вибрионов. Владимир Аронович Хавкин, бактериолог и эпидемиолог, ученик Ильи Ильича Мечникова, много времени уделял исследованию холеры. Ему мир обязан введением в практику противохолерной вакцины, которую он в 1892 году испытал на себе. Даниил Кириллович Заболотный, видный микробиолог и эпидемиолог, вместе с Иваном Григорьевичем Савченко, известным патологом и микробиологом, в 1893 году провели достаточно опасное исследование на себе. Они выпили живую культуру холерного вибриона после предварительной пробной иммунизации, чтобы подтвердить эффективность оральной вакцины.

В России в голодные 1892-93 годы зарегистрировано 620 тысяч больных, из которых половина умерла. В Омске, в частности, в 1892 году заболели 1364 жителя, умерло 744 из них.

Холерные бунты 
Потеря жидкости при тяжёлой холере приводит к тому, что быстро, в течение получаса от момента смерти, развиваются выраженные посмертные сокращения мышц. У трупа сгибаются или разгибаются руки и ноги. Он может переворачиваться на бок, даже садиться. Поскольку в те времена, когда холера убивала людей тысячами, в бараках, куда привозили таких больных, практически всегда не хватало места. Поэтому умерших пытались быстрее похоронить. Покойников складывали на подводы, закрывали полотном и везли на кладбище. Обычно это наблюдали обыватели, которые стояли вдоль дороги и замечали движения трупов. Именно подобное приводило к развитию холерных бунтов под лозунгом: «Врачи хоронят живых людей! Выполняют задание правительства об уменьшении количества голодных ртов, травят народ!»

Бунты, прокатившиеся по югу Малороссии и России за последние два десятилетия XIX века, унесли жизни 424 медицинских работников. Они были просто растерзаны толпами мятежников. Бунты были продолжением того смятения, которое произошло во время второй пандемии. В беспорядках принимали участие бедные слои населения, которые из-за карантинов страдали вследствие остановки торговли, а также отдельные религиозные фанатики.

Примечания

Литература 
 Hayes, J. N. (2005). Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. pp. 214—219.
 Інфекційні хвороби (підручник) (за ред. О. А. Голубовської). — Київ: ВСВ «Медицина» (2 видання, доповнене і перероблене). — 2018. — 688 с. + 12 с. кольор. вкл. (О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба та ін.) — ISBN 978-617-505-675-2. — С. 45.
 Возианова Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т. — : Здоровье, 2008. — Т. 1; 2-е изд., перераб. и доп. — 884 с. — ISBN 978-966-463-012-9. — С. 531.
 Зюков А. М. (при участии Падалки Бы. Я.) Острые инфекционные болезни и гельминтозы человека. — : Государственное медицинское издательство УССР, 1947. — 392 с. — С. 91.
 Byrne, Joseph Patrick (2008). Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues: A-M. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-34102-1. p. 101.

Эпидемии холеры
Пандемии XIX века